Muda est un terme italien utilisé dans la marine signifiant « convoi ».
 Muda est un terme japonais utilisé dans les systèmes de production industriels signifiant « gaspillage ».
 Muda est un genre de cigales. 
 La Muda est un hameau de La Valle Agordina, une commune située en Italie.
 Muda, un village estonien.
 Muda est un prénom berbère.
 Sultan Muda (né et mort en 1579), cinquième sultan d'Aceh, dans le nord de Sumatra.